Андрей Башкиров: Башкиров, Андрей Валерьевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 Башкиров, Андрей Григорьевич (1940—2006) — советский и российский физик-теоретик.
 Башкиров, Андрей Николаевич (1903—1982) — советский химик-органик.